Рождествено (Рождествино, Рождественское) — село в Переславском районе Ярославской области при ручье Глинницком.

История 

Рядом с селом возвышается куполообразный холм «Городец», а идущие по бокам его овраги носят названия: ближайший от села «Воробьиха», второй «Уезды». Проходящие по оврагам поточки впадают в Тошму. Можно на основании этого допустить, что эта местность была заселена в раннюю эпоху господства водных путей (XI—XII в.).

До 1764 года Рождествино принадлежало переславскому Никольскому монастырю.

В 1699 году на средства монастыря здесь построена была церковь во имя Рождества Христова. Но должно быть, церковь была построена не из свежего леса, потому что через 30 лет в 1728 году она погнила и обвалилась. Поэтому в 1729 году построена новая церковь также в честь Рождества Христова. В 1762 году эта церковь сгорела и с разрешения Сильвестра, епископа Переславского, в Рождествино перевезена была деревянная Златоустовская церковь из города Переславля; но здесь она была освящена в честь Рождества Христова.

В 1818 году вместо деревянной церкви на средства прихожан устроен каменный храм. Престолов в нём два: в холодном в честь Рождества Христова, в приделе тёплом во имя святой мученицы Параскевы.

Население

Примечания 

Сёла Никольского монастыря
Населённые пункты Переславского района